Bei den 10. Indian Ocean Island Games 2019 () wurde auf Mauritius ein Turnier im Fußball der Männer ausgetragen. An dem Wettbewerb nahmen wie zuvor sieben Mannschaften teil, der Gastgeber von der mauritischen Fußballnationalmannschaft verlor das Finale gegen den Sieger der vorherigen Auflage, die Fußballauswahl Réunions. Die Spiele fanden in den Stadien George V (Curepipe) und Auguste Vollaire (Centre de Flacq) statt.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Jeux des Iles de l'Océan Indien (Indian Ocean Games), in: rsssf.com, abgerufen am 26. August 2022 (englisch).

2019 Fussball
Indian Ocean Island Games
Fußball (Mauritius)
Sportveranstaltung in Mauritius